Lyra kan syfta på:
 Lyra – ett stränginstrument
 Lyra (bollspel) – ett sätt att fånga en boll
 Lyra (skivbolag) – ett svenskt skivbolag
 Lyrtorsk – en torskart
 Lyrfåglar – ett familj fåglar med två arter
 Lyra Belacqua – huvudpersonen i sci-fi romantrilogin Den mörka materian av Philip Pullman
 Lyra – fästanordning av metalltråd till en lampskärm.

Se även
 Lira (instrument)
 Lyran